Маколей () — фамилия. Известные носители:

 Маколей, Грег (Грегори; род. 1960) — канадский кёрлингист, чемпион мира 2000 года.
 Маколей, Дэвид (род. 1946) — американский иллюстратор.
 Маколей, Лоуренс (род. 1946) — канадский политик.
 Маколей, Роберт (1923—2010) — американский предприниматель и благотворитель.
 Маколей, Роуз (1881—1958) — английская писательница.
 Маколей, Томас Бабингтон (1800—1859) — британский государственный деятель, историк, поэт.
 Маколей, Фрэнсис Сауэрби (1862—1937) — английский математик.

См. также 
 Маколи
 Медиатека Маколей